Le coup Jernberg  ou coup Molimard est une combinaison du jeu de dames qui doit son nom, depuis 1940, au problémiste néerlandais Frederik Barend (Flip) Jernberg et à l'ancien champion d'Europe français Alfred Molimard décédé en 1943.

Principe du coup Molimard ou Jernberg 

Le « coup Molimard » est un coup de début, mais cette combinaison peut apparaître plus tard dans la partie, on parle alors davantage de « coup Jernberg ».

Son mécanisme commence comme un coup du cheval avec la particularité de retirer le « pion savant » adverse à l'aide d'une première rafle et de venir damer avec une seconde rafle. Voir animation.

Ce coup est possible dès le dixième temps pour les Noirs après le début suivant : 32-28 (17-21) 37-32 (11-17) 41-37 (7-11) 34-29 (1-7) 39-34 (20-24) 29x20 (15x24) 43-39 (18-23) 34-30 (13-18) 31-27? (9-13)? 37-31? Les Noirs jouent alors (24-29)! 33x24 (18-22) 27x20 (12-18) 24x22 (10-14) 28x10 (5x43) 48x39 (17x48)L'une des meilleures défenses, 40-34 (48x26) 35-30 (17-22) 39-33 (26-42) 38-32 (42x40) 45x34, laisse aux Noirs un jeu avantageux.

Ce thème est également célèbre pour avoir été placé par Ton Sijbrands, avec les Blancs au 12 temps, au tournoi Paramaribo en 1969.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Notes et références 

jernberg